Тур Фландрии 2017 — 101-я по счёту традиционная бельгийская классика прошедшая 2 апреля.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Йенс Кёйкелейре из  не вышел на старт гонки. Всего в гонке приняло участие 199 гонщиков.

Маршрут 
Спустя 19 лет (после 1998 года) Антверпен снова принимает старт гонки вместо Брюгге, как и последующие 4 года. Финиширует гонка в Ауденарде, а также состоялось возвращение подъёма Muur van Geraardsbergen (он же Mur de Grammont). На маршруте предусмотрено 18 подъёмов, в основном с брусчатым покрытием, а также 5 равнинных брусчатых участков (помечены * в таблице):

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Бельгии в 2017 году
Апрель 2017 года
События 2 апреля